Cupa Balcanilor 1963–1964 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele din Balcani. A fost disputat de 8 echipe și Rapid București a câștigat trofeul.

Grupa A

Notes
Note 1: Beșiktaș a cerut inițial ca cele două meciuri în deplasare de la Tirana și București să fie jucate la o zi separată. Dar pe măsură ce datele se apropie, au observat că era aproape imposibil pentru echipă să joace cele două meciuri la acele date. Ei au decis să trimită jucătorii supleanți la Tirana împreună cu câțiva jucători ai echipei de tineret. Călătoria lor a durat mai mult decât se aștepta și jocul a fost mutat de la 16 octombrie la 17 octombrie. Echipa A a jucat la București și Echipa B a jucat la Tirana în aceeași zi.

Grupa B

Finala

Meciul tur

Meciul retur

Rapid București a câștigat cu 3–1 la general.

Note

Legături externe 
 RSSSF Archive → Balkans Cup
 
 Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer